Markarian o Markarián es un apellido de origen armenio, que puede hacer referencia a:

 Andranik Markarián (1951-2007), ingeniero en computación y político de Armenia.
 Roberto Markarian (1946-), matemático especializado en sistemas dinámicos y teoría del caos, así como autor y profesor uruguayo.
 Sergio Markarián (1944-), entrenador de fútbol uruguayo.